Morava je lahko:

Naselje
Morava, naselje v občini Kočevje
Morava, naselje v občini Svištov, Bolgarija
Morava, staro ime za Gnjilane

Reka 
Morava, reka na Češkem (Moravskem), na Slovaškem in v Avstriji
Velika Morava, reka v Srbiji, desni pritok Donave
Zahodna Morava, reka v Srbiji, povirni krak Velike Morave
Južna Morava, reka v Srbiji, povirni krak Velike Morave
Binačka Morava, reka na Kosovu, v Severni Makedoniji in Srbiji, povirni krak Južne Morave

Ostalo
Morava (Mali i Moravës), gora v Albaniji
Morava, nekdanja znamka cigaret
Letališče Morava, letališče v Srbiji
Let L-200 Morava, lahko letalo češkoslovaške izdelave
LRSVM Morava, večcevni raketomet, razvit v Srbiji
Morava, češko-moravsko poimenovanje za zgodovinsko deželo Moravsko

Glej tudi
Moravska
Moravci
Moravice in Brod Moravice
Moravče
 Moravice
 Moravec

